Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Magdalena Maleeva che ha battuto in finale Ai Sugiyama 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Katrina Adams (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (campionessa)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Mary Joe Fernández (semifinali)

 Amy Frazier (secondo turno)
 Irina Spîrlea (secondo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Yone Kamio (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1995